Battilana ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Battilana, italienischer Automobilrennfahrer
 Marco Battilana (* 1976), Schweizer Curler